Гремячее — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гремячее — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Гремячее — село в Навлинском районе Брянской области.
 Гремячее — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Гремячее — село в городском округе город Новомосковск Тульской области.

Украина 
 Гремячее — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Гремячее — село в Романовском районе Житомирской области.
 Гремячее — село в Острожском районе Ровненской области.

См. также 
 Гремячий
 Гремячая
 Гремячье